Survival — студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 1979 году.

Альбом насыщен воинственными настроениями. Некоторые считают, что это произошло из-за критики расслабленной атмосферы предыдущего альбома Марли, Kaya. Первоначально альбом носил название Black Survival, чтобы подчеркнуть безотлагательность африканского единства, но название было сокращено, чтобы предотвратить неверные истолкования темы альбома.

Марли планировал Survival как первую часть трилогии, за которой последовали Uprising в 1980 и Confrontation в 1983 году.

«Africa Unite» посвящена идее панафриканизма. «Zimbabwe» — своеобразный гимн Южной Родезии. Композиция была исполнена на церемонии празднования независимости Зимбабве в 1980 году, сразу после объявления официальной декларации независимости страны. Песня является неофициальным национальным гимном Зимбабве.

Обложка 
На обложке альбома изображены флаги следующих государств (слева направо):
1. Кения, Ангола, Кот-д’Ивуар, Эфиопия, Чад, Египет, Гана
2. Сенегал, Сьерра-Леоне, Камерун, Тунис, Нигер, Нигерия, Гвинея
3. Гамбия, Сомали, Республика Верхняя Вольта, Демократическая Республика Конго (Заир), Гвинея-Бисау, Либерия, Свазиленд
4. Мадагаскар, Того, Мозамбик, Зимбабве (ЗАПУ), ЦАР, Сейшельские Острова, Замбия
5. Лесото, Уганда, Алжир, Мали, Судан, Ботсвана, Марокко
6. Республика Конго, Танзания, Бурунди, Зимбабве (ЗАНУ), Маврикий, Мавритания, Габон
7. Бенин, Экваториальная Гвинея, Папуа-Новая Гвинея, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Джибути, Руанда

Список композиций 

Все композиции написаны Бобом Марли, кроме отмеченных.

Сторона А

 «So Much Trouble in the World» – 4:00
 «Zimbabwe» – 3:49
 «Top Rankin'» – 3:09
 «Babylon System» – 4:21
 «Survival» – 3:54

Сторона Б

 «Africa Unite» – 2:55
 «One Drop» – 3:52
 «Ride Natty Ride» – 3:53
 «Ambush in the Night» – 3:14
 «Wake Up and Live» (Боб Марли, Энтони Дэвис) – 4:58

Бонус-треки CD-издания 2001 года

 «Ride Natty Ride» (12" mix) – 6:23

Участники записи 
 Боб Марли — вокал, ритм-гитара, акустическая гитара, перкуссия
  — бас-гитара, ритм-гитара, перкуссия
  — ударные, перкуссия
  — клавишные, перкуссия, бэк-вокал
  — перкуссия
  — соло-гитара, бэк-вокал
 I Threes — бэк-вокал
  — соло-гитара
  — клавишные

Дополнительные факты 
 Рэпер Akon частично заимствовал элементы мелодии и текста "Zimbabwe" для своей композиции "Don't Matter".

Примечания

Литература 
 

Альбомы 1979 года
Альбомы Island Records
Альбомы Боба Марли
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы на английском языке